Пак Чжон Сок (, родился 27 декабря 1983, ) — корейский профессиональный игрок, более известный под псевдонимом Reach. Пак, который также иногда играл под никами Six_Devil_nO.1, ChoGoSy or TechniCal, считается одним из сильнейших игроков в мире за расу Протосс, поэтому фанаты называют его Hero Tos. Он имеет хороший макроконтроль, точно бросает Psionic Storm и показывает отличный микроконтроль драгунами. Известен матчами против Зергов. Ему удалось выиграть 2002 Sky Ongamenet StarLeague, победив BoxeR-а со счетом 3-1.
Пак также известен специфическим стилем использования зилотов, фанаты по всему миру называли его Mantoss за его успешную игру протосами, в то время как остальные профессиональные игроки, играющие за эту расу, не могли показать хороших результатов в профессиональных лигах.

Основные достижения 
 1 место, 2002 SKY Starleague (KSL)
 2 место, 2002 Pepsi Twist 2nd KPGA TOUR (KPGA позже MSL)
 4 место, 2003 Mycube Starleague (OSL)
 2 место, 2004 Gilette Starleague (OSL)
 2 место, 2005 UZOO MSL

См. также 
 Профессиональные соревнования по StarCraft
 StarCraft в Южной Корее

Ссылки 
 TLPD: Player profile & game record
 Reach’s match replays (duel and teamplay)

Киберспортсмены Республики Корея
Профессиональные игроки в StarCraft: Brood War